Абаза:
 Абаза (Abaza, Abhaza, Abassa) — до пізнього середньовіччя спільна назва абхазо-абазьких племен.
 Абаза — самоназва абазинів (абазів).
 Абаза — інша назва абазинської мови.

Географія 
 Абаза (місто) — місто в Хакасії, Росія
 Абаза (вітер) — сильний вітер на західному узбережжі Чорного моря, небезпечний для дунайських рибалок

Персоналії 

 Абаза-паша — полководець, візир Османської імперії.
 Абаза — єгипетський рід абазинського походження
 Абаза — російський дворянський рід абазинсько-молдавського походження
 Абаза Аркадій Максимович (1843—1915) — російський і український піаніст, композитор, педагог
 Абаза Афанасій Андрійович — дійсний статський радник, управитель Подільської палати державних маєтностей у Кам'янці-Подільському в 1841—1859 роках
 Абаза Віктор Іванович (1864 — 1931) — український військовий діяч, полковник Армії Української Держави, родич Володимира Абази
 Абаза Віктор Афанасійович (1831—1898) — російський військовий педагог, генерал-майор
 Абаза Володимир Миколайович (1873 — 1931) — український військовий діяч, підполковник Армії УНР
 Абаза Ераст Агійович (1819—1855) — майор Житомирського єгерського полку, музикант-аматор
 Абаза Ілля Андрійович († після 1727) — молдавський боярин і ворник Бутушайський, який прийняв російське підданство. Започаткував російський дворянський рід Абазів
 Абаза Костянтин Костянтинович (1841—1905) — російський військовий історик, літератор, педагог
 Абаза Микола Савович (1837—1901) — російський державний діяч, член Державної ради (від 1890)
 Абаза Олександр Агейович (1821—1895) — міністр фінансів Російської імперії (1880—1881)
 Абаза Олександр Михайлович (1826—1889) — дійсний статський радник, у 1872—1888 роках — міський голова Полтави
 Абаза Олексій Михайлович (1853—1915) — контр-адмірал, політичний діяч
 Абаза Олена Анатоліївна (1983) — українська співачка, телеведуча
 Абаза Платон Никандрович (1798—1862) — практик сільського господарства, автор статей із вівчарства

Примітки